Pyroppia är ett släkte av kvalster. Pyroppia ingår i familjen Ceratoppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Pyroppia